Moški smuk na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015 je potekal 7. februarja.
Naslov svetovnega prvaka je branil Norvežan Aksel Lund Svindal.  Nastopilo je 46 tekmovalcev iz 21 držav.

Medalje

Rezultati

Reference

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015